Paragordionus rautheri är en tagelmaskart som beskrevs av Heinze 1937. Paragordionus rautheri ingår i släktet Paragordionus och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
rautheri